8990 Compassion – asteroide

Cinema
Compassion – film del 1927 diretto da Victor Adamson, Norval MacGregor
Compassion – film del 1999 con Tammy Tavares

Musica
Compassion – album di Hank Jones del 1978
Compassion – album di Cecil McBee del 1979
Compassion – album di Forest Swords del 2017

Pagine correlate 
Compassione